Yıldıran ist der Familienname folgender Personen:
 Esat Oktay Yıldıran (1949–1988), Befehlshaber eines türkischen Militärgefängnisses
 Samet Hasan Yıldıran (* 1992), türkischer Fußballspieler